Dumbo steht für:
 Dumbo (1941), US-amerikanischer Disney-Zeichentrickfilm von Ben Sharpsteen (1941)
 Dumbo (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Tim Burton (2019)
 Dumbo (Brooklyn) (Down Under the Manhattan Bridge Overpass), Wohnviertel im New Yorker Stadtteil Brooklyn
 SS Dumbo, ein Transportschiff